A játék a következőket jelentheti:
 Játék (pszichológia) – a hétköznapi jelentés, „szabad cselekvés”
 Játék (matematika) – a játék fogalma a játékelméletben, a matematika egyik ágában
 Játék (pedagógiai módszer) – a játék pedagógiája és pszichológiája, igen fiatal tudományág
 Játék (etológia) – játék az állatvilágban
 Játékszer – a játékhoz használt eszköz (például kártyajátékok, táblás játékok stb.)
 Játék (illesztés) – két lazán egymásba illesztett gépalkatrész közötti hézag
 Szerepjáték – a társasjáték speciális fajtája
 Videójáték – számítógépen (PC-n vagy játékkonzolon) játszható játék
 A Játék – egy, diákok között terjedő, közösségi szellemi játék
 Színházi előadás
 Játékfilm, filmes műfaj
 Valamilyen sport (például Olimpiai játékok, labdajáték stb.)
 Játék – Jerzy Kawalerowicz 1968-as filmje